SSC Napoli deltog säsongen 2010/2011 i Serie A och Coppa Italia.

Säsongen
Napoli lyckades för första gången kvalificera sig för Champions League i turneringens historia sedan ombildningen 1992. Detta var tack vare en tredjeplats i Serie A, där Napoli länge var med i titelstriden. Säsongens tre succéspelare var spelfördelaren Marek Hamšík, yttern Ezequiel Lavezzi och målskytten Edinson Cavani, en trio som tillsammans låg bakom en oerhört hög procent av lagets mål. Cavani gjorde 26 mål i Serie A, vilket var ett nytt klubbrekord.

Spelartrupp

Målvakter
  Morgan De Sanctis
  Gennaro Iezzo

Backar
  Salvatore Aronica
  Hugo Campagnaro
  Paolo Cannavaro
  Emílson Cribari
  Víctor Ruiz
  Fabiano Santacroce
  Juan Camilo Zúñiga

Mittfältare
  Manuele Blasi
  Andrea Dossena
  Walter Gargano
  Marek Hamšík
  Christian Maggio
  Michele Pazienza
  José Sosa
  Luigi Vitale
  Hassan Yebda

Anfallare
  Edinson Cavani
  Ezequiel Lavezzi
  Cristiano Lucarelli
  Giuseppe Mascara

Serie A

Matcher

2010 i Italien
2011 i Italien
2010/2011
Napoli